Neon Lights («Неоновые огни») — третий сингл из четвёртого сольного альбома «Demi» американской певицы и актрисы Деми Ловато. Изначально певица объявила о концертном туре под названием «Neon Lights Tour», а вскоре и о выходе сингла. Релиз сингла состоялся в ноябре 2013 года. В поддержку сингла был также выпущен мини-альбом ремиксов.

Создатели 
 Авторы песни — Mario Marchetti, Tiffany Vartanyan, Ryan Tedder, Noel Zancanella, Demi Lovato
 Продюсирование — Ryan Tedder, Noel Zancanella

Релиз 
27 сентября 2013 года в фейсбуке Деми Ловато было опубликовано видео со словами «Neon Lights», сформированными из неоновых огней, а в конце сказано: «Воскресенье, 6 вечера». В следующее воскресенье было объявлено о проведении тура Neon Lights Tour и названы даты концертов.

Релиз сингла состоялся в 19 ноября 2013 года. Клип выпущен 21 ноября 2013 года и в первую же неделю побил личный рекорд певицы.

Список композиций 
Цифровая загрузка

 Мини-альбом ремиксов (EP)

Примечания 

Электропоп-песни
Поп-песни
Песни Деми Ловато
Синглы Hollywood Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Райаном Теддером